Met de maatregel Wonen in eigen streek wilde de Vlaamse Regering ervoor zorgen dat in een groot aantal Vlaamse gemeenten bepaalde bouwgronden en woningen alleen te koop zijn voor mensen die een voldoende nauwe band met de streek kunnen aantonen.

Vernietiging

Het decreet werd voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof, maar die stuurde het op zijn beurt door naar het Europees Hof van Luxemburg. Dat Hof vond dat "het decreet de vrijheid van de EU-burgers om zich overal in de EU te vestigen schond". Het Belgische Grondwettelijk Hof moest die beslissing volgen en vernietigde in 2013 de regeling voor wonen in eigen streek

Lijst van gemeentes
In de volgende gemeenten werd het "Wonen in eigen streek" toegepast.

Externe links
 
 Vlaanderen.be over wonen in eigen streek

Woning
Belgische wetgeving